Ма́сленица, масляни́ца — многозначный термин.
 Масленица — народный праздничный цикл, сохранившийся на Руси с языческих времён.
 Бакшевская масляница — ежегодный неформальный и некоммерческий праздник, устраиваемый клубом «Рождественка».

 Масленица (англ.) () — населённый пункт в Хорватии.
 «Масленица» — операция армии Хорватии, проведённая против вооружённых сил Республики Сербская Краина 22 января — 1 февраля 1993 года.

Праздники Армянской Апостольской Церкви 
 Масленица Передового поста
 Истинная Масленица (Бун Барекендан)
 Масленица св. Гр. Просветителя
 Масленица Преображенского поста
 Масленица Успенского поста
 Масленица Воздвиженского поста
 Масленица Обретения Креста на горе Вараг
 Масленица Пятидесятидневного поста
 Масленица Иаковова поста
 Масленица Рождественского поста

Искусство 
 Масленица — альтернативное название картины «Пьеро и Арлекин» Поля Сезанна.
 Масленица — картина Бориса Кустодиева.
 Ишь ты, Масленица! — мультфильм 1985 года.
 Масленица (фильм, 1998) — российский научно-популярный фильм.